Atree — род паразитических наездников из семейства Braconidae (Brachistinae). Индия и Тайвань. 3 вида.

Описание 
Мелкие наездники (Atree rajathae около 6 мм). Нижнечелюстные щупики 6-члениковые, нижнегубные щупики состоят из 4 сегментов.  Затылочный валик полный. Скапус короткий, широкий. Голова поперечная, тенториальные ямки крупные. Вторая радиомедиальная жилка отсутствует. Предположительно, как и близкие виды, идиобионтные эктопаразитоиды личинок насекомых. Род был впервые описан в 2022 году энтомологами из Индии (Ranjith A. P., Priyadarsanan Dharma Rajan; Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), Бангалор, Индия) и Голландии Cornelis van Achterberg (Нидерланды). От других родов трибы Diospilini отличается следующими признаками: пронопе большая; медиальная борозда проплевры расширенная, глубокая, крупнозубчатая, срединные ламеллы сравнительно широкие; коготки лапок тонкие и увеличенные, без базальной лопасти. Вторая субмаргинальная ячейка переднего крыла более или менее параллельносторонняя (таким образом, жилка 3-SR равна жилке 2-М или длиннее); первый членик жгутика в 1,0–1,6 раза длиннее второго членика жгутика. Таксон Atree назван в честь Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE, Индия).

  (Тайвань)
 =
  (Тайвань)
 =
  (Индия)

См. также 
 Cryptodoryctes turneri

Примечания

Литература 
 Belokobylskij & Maeto 2009: Doryctinae (Hymenoptera: Braconidae) of Japan. Volume 1. — Natura optima dux Foundation, Warszawa, 2009: 1—806.
 Quicke, D.L.J. (2015) Biology, systematics, evolution and ecology of braconid and ichneumonid parasitoid wasps. Wiley Blackwell, Chichester, 688 pp. https://doi.org/10.1002/9781118907085

Ссылки 
 Australian Faunal Directory — Braconidae.

Бракониды
Насекомые Азии
Роды перепончатокрылых